«Три богатыря на дальних берегах» — российский полнометражный мультипликационный фильм студии «Мельница» 2012 года, продолжение мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица».

Фильм вышел на большой экран 27 декабря 2012 года в 2D и 3D. Закрытый показ прошёл 11 декабря в Москве, в кинотеатре «Октябрь». С 5 марта 2022 года было объявлено, что мультфильм «Три богатыря на дальних берегах» выпустят в повторный прокат в России.

Сюжет 
К Бабе-Яге из-за границы приезжает Колыван. Для маскировки он надевает западноевропейский костюм в стиле XVII—XVIII веков и парик (боясь, что Князь уже знает о его прошлых кознях), после чего собирается открыть продажу китайских сувениров. На следующий день, на базаре его находит конь Юлий, принимает за немца и отводит во дворец к Князю. Там он рассказывает ему о заграничных порядках, одним из которых являются платные туалеты. Доверчивый Князь решает ввести западноевропейские традиции на Руси и своим бездействием позволяет Колывану привлечь на свою сторону бояр. Но на следующий день должны приехать богатыри, и Князь отстраняет Колывана от власти.

Расстроенный Колыван приходит в избушку на курьих ножках к Бабе-Яге и рассказывает ей о своём провале. Злодеи составляют заговор. Ночью Колыван крадёт из дворца картину, на которой запечатлены богатыри, и приносит Бабе-Яге. Тем временем богатыри едут верхом на конях и обсуждают идею отправится в отпуск. Проходя через гнилой деревянный мост, Алёша случайно разрушает его. Когда они заканчивают ремонт, к ним приходит старушка, лошадь которой везёт старую рассохшуюся бочку, и просит богатырей перенести бочку. Потом она просит их осмотреть бочку изнутри, но когда они залезают, старушка закрывает бочку, доски расширяются и закрывают щели. Старушка превращается в Бабу-Ягу, а её лошадь — в Избушку на курьих ножках. Избушка закидывает бочку с богатырями в океан. Богатыри безуспешно пытаются выбраться, а чуть позже бочка заполняется газом, и богатыри теряют сознание. Баба-Яга материализует богатырей с картины. На следующий день Баба-Яга переодевается во фрейлину и отправляется вместе с Колываном во дворец. Князь приказывает страже схватить Колывана и Бабу Ягу, но последняя вызывает из ларца двух зайцев, которые сразу же вырастают и превышают в размерах человека. Затем зайцы запросто оглушают стражу и вынуждают Князя верхом на Юлии сломать стену и забраться на вершину башни.

К построенной дружине выходит Колыван с боярами и говорит, что Князь умом тронулся (показывая, как он держится на башне), но до сумасшествия назначил его главным. Однако дружина не верит ни единому его слову. В доказательство Колыван вызывает клонов богатырей, которые подтверждают его слова, и дружина расходится. В это время настоящие богатыри приходят в себя, разбивают бочку, и обнаруживают, что их забросило на южный остров. Пока Добрыня и Илья отдыхают, Алёша ходит по острову в поисках еды, находит жёлтые плоды, похожие на груши, и собирается их есть, но местный мальчика абориген ему не даёт. Грустный Алёша уходит, но мальчик всё-таки делится, и приводит его в своё племя. Алёша показывает им фокус. Следом приходят Добрыня и Илья. Аборигены дают им сырую рыбу, богатыри учат их разводить огонь, и жарят рыбу. Пока богатыри засыпают, аборигены пытаются разжечь огонь. На следующий день оказывается, что аборигены умеют говорить. Они назначают их великими царями и просят спасти от большой гориллы Гомумы. Богатыри утверждают, что Гомумы не существует, и собираются уплывать. К острову плывёт корабль, и богатыри надеются на нём уплыть. Неожиданно раздаётся рёв, и корабль уплывает. Оказывается, что Гомума действительно существует и нападает на поселение аборигенов. Богатыри побеждают Гомуму, и тот обещает не обижать островитян. Аборигены из рукописей узнают, что следующий корабль будет только через сто лет.

Тем временем Любава замечает, что ложный Алёша странно ведёт себя, а когда в шутку просит его помыть пол, то он бросается делать это, и тогда же замечает, что он не отражается в зеркале. Любава бежит к  жёнам остальных богатырей, и встречает Алёнушку, которая говорит, что ложный Илья также не отражается в зеркале. Вместе они идут к Настасье, и та показывает, что ложный Добрыня не отбрасывает тени. Тем временем Юлий, Князь, Бабуля и Тихон организуют партизанское движение. В коровнике их находят гигантские зайцы из ларца, но корова, влюблённая в Юлия, спасает партизан и расправляется с зайцами.

Жёны богатырей по пути во дворец замечают, что солдаты призывают до завтра сдать всю серебряную посуду. Потом они встречают Змея Горыныча, оглушают стражу, пробираются во дворец и чинят расправу над Колываном и Бабой-Ягой. Последние убегают в подземелье и снова вызывают зайцев из ларца. Но так как после боя с коровой зайцы серьёзно травмированы, они вылезают только после того, как Колыван на нервах разбивает ларец. Зайцы вырастают и выходят, народ в ужасе разбегается, а Князь, Юлий, Горыныч, Тихон, бабуля и жены богатырей схвачены. Клоны богатырей предают Колывана и Бабу-Ягу и пытаются спасти заговорщиков, однако у них ничего не получается, потому что клоны богатырей не имеют и силы. Баба-Яга собирается казнить предателей, но тут возвращаются настоящие богатыри с аборигенами и спасают положение. Баба Яга и Колыван в ужасе убегают. В конце фильма главные герои прощаются с клонами богатырей и аборигенами, уплывающими на плоту.

Роли озвучивали

Кассовые сборы и реакция зрителей 
В общей сложности, картина заработала сумму, эквивалентную 31,5 млн долларов США. В целом, мультфильм получил отрицательные отзывы и был признан зрителями худшим не только из франшизы, но и из всех мультфильмов студии «Мельница», несмотря на положительную оценку со стороны профессиональных критиков. Так, мультфильм стал лучшим по версии «RIMA-2012».

Собрав в первые выходные рекордные 327 миллионов рублей и заняв первую позицию среди кинопремьер, мультфильм заметно сдал во вторые, собрав всего около 62 миллионов рублей и опустившись на четыре позиции в чарте кинопремьер. В конечном счёте, пятая часть франшизы оказалась самой провальной из всей франшизы о богатырях по результатам отзывов обычных зрителей на популярных и авторитетных Интернет-порталах.

Критика 
Отзывы критиков были смешанными. На Megacritiс мультфильм имеет 4.6 баллов из 10. На Критиканство мультфильм получил 66 баллов из 100. На Film.ru мультфильм получил 6 звёзд из 10.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мультфильма «Три богатыря на дальних берегах»
 «Три богатыря на дальних берегах» на сайте студии «Мельница»
 «Три богатыря на дальних берегах» на сайте кинокомпании «СТВ»
 Сайт кинокомпании «СТВ»

Мультфильмы СТВ
Мультфильмы о ведьмах
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы по былинам
Мультфильмы студии «Мельница»
Рисованные мультфильмы России 2012 года
Три богатыря
Фильмы о клонировании
Фильмы-кроссоверы
Сиквелы мультфильмов
Полнометражные мультфильмы России